Desa Durenan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Durenan (administrativ by i Indonesien, lat -7,67, long 111,28), Jawa Timur, 
 Desa Durenan (administrativ by i Indonesien, lat -7,71, long 111,74), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar